1. division i ishockey 2002-03 var turneringen om mesterskabet på niveau 2 i dansk ishockey i sæsonen 2002-03.

Mesterskabet blev vundet af IC Gentofte foran Esbjerg IK 2 og Rungsted IK 2.

Resultater og stillinger 

Elleve hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle.

Rungsted IK 2 blev rangeret foran Gladsaxe Ishockey på grund af bedre målscore i de to klubbers indbyrdes opgør. Gladsaxe Ishockey havde vundet sin hjemmekamp med 4-2, men Rungsted IK 2 havde vundet returopgøret i Hørsholm med 7-3. Det samme gjaldt for Herning IK 2 og Århus IK. Herning IK havde vundet sin hjemmekamp med 9-1, og så var det ikke nok for Århus IK at vinde returopgøret i Århus med 9-5.

I kampen om sidstepladsen havde KSF og Vojens IK 2 spillet 6-6 i København, mens kampen i Vojens blev vundet af hjemmeholdet uden kamp.

Se også 
 Superisligaen 2002-03

Kilder / eksterne henvisninger 
 PassionHockey - Championnat du Danemark 2002/03

Noter 

2002-03
Ishockey i 2002
Ishockey i 2003